Oisy kan syfta på:
 Oisy, Aisne
 Oisy, Nièvre
 Oisy, Nord